

Ришево — село в гміні Роґово Жнінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ришево — село в гміні Пижице Пижицького повіту Західнопоморського воєводства